Дри́ссенский уе́зд () — административная единица в составе Псковской и Полоцкой губерний, Полоцкого наместничества и Витебской губернии, существовавшая в 1772—1796 и 1802—1923 годах. Центр — город Дрисса.

История 
Дриссенский уезд в составе Псковской губернии Российской империи был образован в 1772 году после 1-го раздела Речи Посполитой. В 1776 году уезд был передан в Полоцкую губернию (с 1778 — наместничество). В 1796 году уезд был упразднён, а в 1802 восстановлен в составе Витебской губернии. В 1920 году Придруйская и Пустынская волости были переданы Латвии и вошли в состав Двинского (Даугавпилсского) уезда. В 1923 году уезд был упразднён.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 97,1 тыс. чел. В том числе белорусы — 86,2 %; евреи — 9,1 %; поляки — 2,4 %; русские — 1,6 %. В уездном городе Дриссе проживало 4238 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 17 волостей:

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Дриссенского уезда

Уезды Витебской губернии
Уезды Полоцкой губернии